Хајнрих Расп (1204 - Дворац Вартбург, 16. фебруар 1247) је био ландгроф Тирингије, а касније је изабран за противкраља Немачке насупрот Конраду IV. Био је син Хермана I, ландгрофа Тирингије и Софије од Вителсбаха.

Породично стабло

Референце 

Умрли 1247.
Рођени 1204.
Краљеви Немачке